Wilde se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jan Jacobus Friedrich Egmond de Wilde
 Willem Jan Jacobus Oswald de Wilde